Боре́ц алта́йский, или Волкобо́й () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Алтай. Эндемик.

Произрастает в альпийском поясе на Алтае по россыпям и маренам, по берегам горных ручьев, около ледников, на альпийских и субальпийских лугах.

Ботаническое описание 
Корни клубневидные, длиной 2—5 см, толщиной до 1 см, веретеновидные. Стебли высотой 20—40 см и толщиной 3-4 мм, прямой, простой, круглый, в нижней части голые, в соцветии покрыты мягкими волосками.

Листья расположены по всему стеблю, нижние на длинных черешках, верхние сидячие. Пластинка в общем очертании округло-пятиугольная, почти до основания пальчато-пятираздельная, с крупными туповатыми зубцами, сверху тёмно-зелёная, снизу серовато-зелёная.

Соцветие — простая конечная кисть из тёмно-фиолетовых цветков длиной до 30 см и шириной до 1,5 см. Шлем высотой 0,8 см, длиной 1,7 см и шириной на уровне носика 1,5 см, клиновидно-конический, с небольшим, вниз направленным носиком, совершенно голый, у носика с ресничками; боковые доли околоцветника округлые, в поперечнике около 1,3 см; нижние доли длиной до 1 см и шириной 0,3—0,5 см. Нектарники на сильно изогнутом ноготке, с небольшим, диаметром до 1 мм, головчатым, шпорцем, неширокой пластинкой.

Значение и применение 
Содержит алкалоиды; в фазе созревания семян особенно много их в корнях, несколько меньше в листьях и стеблях. Значительное количество алкалоидов обнаружены в семенах.

Известны многочисленные отравления им скота.

Выращивается как декоративное растение.

Таксономия 
Вид Борец алтайский входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия декоративных садовых растений: аконит
 

Лютиковые
Флора Азии
Декоративные садовые растения